De Amerikaanse herenvolleybalploeg is de vertegenwoordigende ploeg van de Verenigde Staten op internationaal volleybalniveau. In 1986 werd het team eerste tijdens het Wereldkampioenschap volleybal. Het won drie maal goud op de Olympische Spelen (1984, 1988, 2008).

Toernooihistorie 

Nationale volleybalploeg
Volleybal
 volleybal mannen